Die Bezeichnung Geestebahn findet Verwendung für

 die Bahnstrecke Bremen–Bremerhaven – in Quellen aus der Zeit des Baus belegt – die an der Geestemündung endet,
 aber auch für die Bahnstrecke Bremerhaven–Bremervörde, die ungefähr parallel zur Geeste führt.